Een Sacramentskerk is een kerk die gewijd aan het Lichaam van Christus (Allerheiligst Sacrament).

 Sacramentskerk (Amsterdam)
 Heilig-Sacramentskerk (Berchem)
 Heilig Sacramentskerk (Bloemendaal)
 Sacramentskerk (Breda)
 Vredeskerk (Delft)
 Sacramentskerk (Den Bosch)
 Allerheiligst Sacramentskerk (Den Haag)
 Heilig Sacramentskerk (Elsene)
 Sacramentskerk (Gouda)
 Sacramentskerk (Leopoldsburg)
 Heilig Sacramentskerk (Lommel)
 Heilig Sacramentskerk (Luik)
 Heilig Sacramentskerk (Merksem)
 Sacramentskerk (Middelrode)
 Sacramentskerk (Nijmegen)
 Sacramentskerk (Tilburg)

Sacramentskerk